La competizione dei 5000 m maschili di pattinaggio di velocità agli VIII Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 25 febbraio 1960 sulla pista del  Olympic Skating Rink a Squaw Valley.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

M3